Observer (ontwerppatroon), ontwerppatroon in de object-georiënteerde softwareontwikkeling
Observer (MST3K), een personage uit de televisieserie Mystery Science Theater 3000
The Observer, een Britse krant

Zie ook
Observer is ook het Engelse woord voor waarnemer.